Wielka Encyklopedia Powszechna – 13-tomowa polska encyklopedia, wydana w latach 60. XX w.
 Wired Equivalent Privacy – standard szyfrowania w sieciach bezprzewodowych